Alex Tagliani, propr. Alexandre Tagliani (1972) – pilota automobilistico canadese
 Filippo Tagliani (1995) – ciclista su strada italiano 
 Francesco Tagliani (1914–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Nicolás Tagliani (1975) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Renato Tagliani (1927-2000) – conduttore televisivo, attore e imprenditore italiano
 Tiziano Tagliani (1959) – politico italiano